Kei Uemura é um futebolista do Japão que joga atualmente no Shonan Bellmare. Nascido em 1981.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Uemura, Keia
Uemura, Kei
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei